Рафалово — топоним, название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рафалово — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Рафалово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

См. также 
 Рафалов